Бі́́бірево () — назва кількох географічних об'єктів у Росії.
 У Москві:
 Бібірево — район у Північно-Східному адміністративному окрузі Москви.
 Бібірево — колишнє село, що розташовувалося на території Москви.
 «Бібірево» — станція Серпуховсько-Тімірязєвської лінії Московського метрополітену

 Бібірево — село в Івановському районі Івановської області.
 Бібірево — село в Новоржевському районі Псковської області.
 Бібірево — присілок у Смоленській області.
 Бібірево — присілок у складі Західнодвінського району Тверської області
 Бібірево — село в Краснохолмському районі Тверської області.
 Бібірево — село в Переславському районі Ярославської області.